Bächlen ist der Name folgender geographischen Objekte in der Schweiz:

 Bächlen AG, Siedlung in der Gemeinde Oberbözberg, Kanton Aargau
 Bächlen BE, Ort in der Gemeinde Diemtigen, Berner Oberland
 Bächlen BE, Weiler in der Gemeinde Seehof BE, Berner Jura

Siehe auch:
 Bächle